Скин (, Скин):
 Скин, Джеймс (1775—1864) — британский юрист и художник.
 Скин — оформление компьютерной программы или объекта компьютерной игры.
 Скин — вокалистка группы Skunk Anansie.
 Скин — разновидность игры в гольф.
 «Скин» — голландский фильм 2008 года, снятый режиссёром Анро Смитсманом.
 Скин — Название одежды или облика персонажа в некоторых компьютерных играх.

См. также 
 «Скины» (; или «Бритоголовые») — фильм Джеффри Райта.
 «Скины: Русь пробуждается» — книга Дмитрия Нестерова.
 Скин-фактор — гидродинамический параметр.
 Скин-эффект — эффект уменьшения амплитуды электромагнитных волн по мере их проникновения вглубь проводящей среды.
 Скин ду — предмет национального шотландского мужского костюма.